Por Boston pode estar à procura de:
Boston, Massachusetts
Boston (Geórgia)
Boston (Indiana)
Boston (Lincolnshire) - localidade na Lincolnshire, Inglaterra
Boston (distrito) - distrito na Lincolnshire, Inglaterra
Boston (Ontário)
Boston (banda)
Boston Celtics - Um time de basquetebol americano

Desambiguação
Desambiguações de topônimos